Nutteln (Holstein), een gemeente in het district Steinburg, Schleswig-Holstein
Nutteln (Cappeln), een dorp in de gemeenschap Cappeln (Oldenburg), Cloppenburg, Nedersaksen
Nutteln (Ludwigsburg), een gemeente in het district Ludwigsburg